UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad, известный также как UFC Fight Night 187 или UFC Vegas 21 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 13 марта 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

Главный бой вечера был признан несостоявшимся из-за запрещённого тычка пальцем в глаз соперника, совершённого Леоном Эдвардсом во втором раунде, после чего Белал Мухаммад не смог продолжить бой. В соглавном бою Райан Спэнн победил Мишу Циркунова техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Изначально в качестве заглавного поединка турнира был запланирован бой в полусреднем весе между британцем ямайского происхождения Леоном Эдвардсом (#3 в рейтинге) и шведским проспектом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым (#15 в рейтинге). Это будет третья попытка организовать бой между Эдвардсом и Чимаевым в качестве хедлайнеров турнира. Дважды поединок отменялся по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией COVID-19 у одного из бойцов. Впервые поединок планировался на турнире UFC Fight Night 183 в декабре 2020 года и был отменён из-за положительного теста на COVID-19 у Эдвардса. Повторно поединок был переназначен на турнир UFC on ESPN 20 в январе 2021 года и также был отменён из-за неудовлетворительного состояния здоровья Чимаева после болезни.

Изменение главного события 
11 февраля президент UFC Дэйна Уайт объявил, что бой между Эдвардсом и Чимаевым вновь отменяется и не состоится на турнире 13 марта, так как у Чимаева сохраняются проблемы с лёгкими после COVID-19 и он должен продолжить лечение. Также было объявлено, что бой больше не будет переноситься, а для Эдвардса начат поиск нового оппонента. 18 февраля было анонсировано, что Белал Мухаммад (#13 в рейтинге) станет соперником Эдвардса в заглавном бою турнира.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Спэнн уложился в лимит веса после второго взвешивания

Результаты турнира 

[**] Эдвардс непреднамеренно попал пальцем в глаз сопернику, после чего Мухаммад не смог продолжить бой.

[***] Андерс совершил запрещённый удар коленом в голову соперника, после чего Стюарту не дали продолжить бой (решение доктора)

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Райан Спэнн, Дэн Иге, Дейви Грант и Мэттью Семелсбергер

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
16 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Тайсон Нэм (бывший #15) покинул рейтинг наилегчайшего веса.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night